cornea, Cornea:
 Calocera cornea (la Calocère cornue, ou Calocère cornée)
 Alexandru III Cornea
 Cornea, Cornea, commune du județ de Caraș-Severin en Roumanie
 Cornea, film néerlandais de Jochem de Vries sorti en 2014